Roderick McLeod (zendeling) (1885-?), Canadees zendeling
Roderick McLeod (militair) (1905-1980), Schots luitenant-generaal in het Oostelijk Commando van de British Army